Эсперанс — графство в штате Западная Австралия, Австралия. Входит в состав региона Голдфилдс-Эсперанс. Административный центр — город Эсперанс. Население — 1224 чел. (по оценке на 2011 год).

История 
Округ был создан в 1895 году. В 1908 году был объединён с округом Роуд. Официально Эсперанс стал графством с 1 июля 1961 года согласно закону о местном самоуправлении. 11 июля 1979 года рядом с городом упали обломки космической станции «Скайлэб».

Административное деление и власть 
Эсперанс относится к .

Внутри Микатарры выделяется два избирательных округа:
 Городской () — 7 представителей в Совете графства;
 Сельский () — 4 представителя.

На территории округа расположены следующие населённые пункты и местечки: Эсперанс (пригороды: , , , , , , Синклер, Виндэбаут), , , , , Кумалбидгуп, , , , , Неридуп, , .

Примечания

Ссылки 

Графства Западной Австралии
Графства Австралии